Влади́мир Горо́хов: Горохов, Владимир Александрович (1849—1907) — русский купец первой гильдии, филантроп.
 Горохов, Владимир Васильевич (1910—1969) — советский баскетболист.
 Горохов, Владимир Иванович (1910—1985) — советский футболист, тренер.